Agnes von Österreich bzw. Agnes von Habsburg ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Österreich (~1110–1157), Tochter von Leopold III. (Österreich), Gattin von Władysław II. (Polen)
 Agnes von Österreich (1151–1182), Königin von Ungarn und Herzogin von Kärnten
 Agnes von Staufen (Habsburg) (etwa 1165/1170–vor 1232), Gräfin von Habsburg, Gattin von Rudolf II. (Habsburg)
 Agnes von Österreich (1206–1226), Tochter von Leopold VI., Gattin von Albrecht I. (Sachsen)
 Agnes von Ungarn (~1281–1364), Königin von Ungarn
 Agnes von Habsburg (1315–1392), Herzogin von Schweidnitz-Jauer
 Agnes Gertrud von Habsburg (1257–1322), Herzogin von Sachsen
 Agnes von Andechs (1257–1322), durch Heirat Herzogin von Österreich und Steiermark